Зелёная линия () — линия Стокгольмского метрополитена, открывшаяся в 1950 году. Первоначально использовала туннель для скоростного трамвая, построенный в 1933 году. На линии действуют три маршрута — T17, T18 и T19.

Общая протяженность линии 41,25 км. Располагается на ней в общей сложности 49 станций, 9 из которых бетонные, 3 построены в горной породе и 37 находятся на поверхности. Большая часть путей была преобразована из линии подземного трамвая. Обслуживает 482 000 пассажиров за один рабочий день (2006) и примерно 146 млн в год (2005). Станции на зеленой ветви наиболее близко расположены друг к другу. Между Slussen и Medborgarplatsen всего 449 м. Между Hötorget и T-Centralen 530 м, между Odenplan и S:t Eriksplan 664 м.
Первая часть линии была открыта 1 октября 1950 (поезд курсировал между станциями Slussen и Hökarängen). Участок от Hässelby до Gullmarsplan общий для всех трех маршрутов (T17 начинается на станции Åkeshov, а T18 на станции Alvik). После Gullmarsplan линия T19 отклоняется в западном направлении до конечной остановки Hagsätra. Две другие расстаются станцию позже на остановке Skärmarbrink, T18 следует на юг до Farsta strand, T17 на восток до Skarpnäck.
Итого линия фактически функционирует как три самостоятельные ветви
Т17 Åkeshov — Skarpnäck
Т18 Alvik — Farsta strand
Т19 Hässelby strand — Hagsätra
Большая часть линии находится на поверхности, самый длинный тоннель находится на участке Gamla stan — Odenplan — мост S:t Eriksbron (3,4 км), Slussen — мост Skanstullsbron (южный тоннель 1,5 км), мост S:t Eriksbron — Lindhagensplan (Кунгсхольмен 1,2 км).

Пассажиропоток 
Наиболее высокий среднесуточный пассажиропоток на Зелёной линии наблюдался на станции метро Т-Централен (по состоянию на 2015 год).

Пересадки

Закрытия на линии 
С 25 марта по 17 августа 2008 происходило техническое обновление этой старейшей линии стокгольмского метро. Участок от Blåsut до Farsta strand был закрыт, а подземное сообщение приостановлено и заменено на автобусное. Значительному обновлению в то время были подвергнуты не только железнодорожные пути, но и здания станций.

Также линия закрывалась с 21 марта по 25 сентября 2011 на участке Гулльмарсплан — Хагсетра, закрытый участок был заменён автобусами.

И закрывали участок Альвик — Бруммаплан, с 11 по 27 июля 2014 года.

С 16-го июля по 12-ое августа 2019 года из-за ремонтных работ не осуществляется движение между станциями Т-Централен и Слюссен. На данном участке организована пересадка через Красную линию (Стокгольмский метрополитен)

Маршруты

T17 
 «Окесхов» ()
 «Бруммаплан» ()
 «Абрахамсберг» ()
 «Стура моссен» ()
 «Альвик» ()
 «Кристинеберг» ()
 «Торильдсплан» ()
 «Фридхемсплан» ()
 «Санкт Эриксплан» ()
 «Уденплан» ()
 «Родмансгатан» ()
 «Хёторьет» ()
 «Т-Сентрален» ()
 «Гамла стан» ()
 «Слюссен» ()
 «Мидборьярсплатсен» ()
 «Сканстулль» ()
 «Гулльмарсплан» ()
 «Шермарбринк» ()
 «Хаммарбихёйден» ()
 «Бьёркхаген» ()
 «Щеррторп» ()
 «Багармоссен» ()
 «Скарпнек» ()

T18 
 «Альвик» ()
 «Кристинеберг» ()
 «Торильдсплан» ()
 «Фридхемсплан» ()
 «Санкт Эриксплан» ()
 «Уденплан» ()
 «Родмансгатан» ()
 «Хёторьет» ()
 «Т-Сентрален» ()
 «Гамла стан» ()
 «Слуссен» ()
 «Мидборьярплацен» ()
 «Сканстулль» ()
 «Гулльмарсплан» ()
 «Шермарбринк» ()
 «Блосут» ()
 «Сандсборг» ()
 «Скугсщиркугорден» ()
 «Таллькруген» ()
 «Губбенген» ()
 «Хёкареньен» ()
 «Фарста» ()
 «Фарста странд» ()

T19 
 «Хессельби странд» ()
 «Хессельби горд» ()
 «Юханнелунд» ()
 «Веллингби» ()
 «Рокста» ()
 «Блаккеберг» ()
 «Исландсторьет» ()
 «Энгбиплан» ()
 «Окесхов» ()
 «Бруммаплан» ()
 «Абрахамсберг» ()
 «Стура моссен» ()
 «Альвик» ()
 «Кристинеберг» ()
 «Торильдсплан» ()
 «Фридхемсплан» ()
 «Санкт Эриксплан» ()
 «Уденплан» ()
 «Родмансгатан» ()
 «Хёторьет» ()
 «Т-Сентрален» ()
 «Гамла стан» ()
 «Слюссен» ()
 «Мидборьярплацен» ()
 «Сканстулль» ()
 «Гулльмарсплан» ()
 «Глобен» ()
 «Энхеде горд» ()
 «Соккенплан» ()
 «Сведмира» ()
 «Стуребю» ()
 «Бандхаген» ()
 «Хёгдален» ()
 «Рогсвед» ()
 «Хагсетра» ()

См. также 
 Синяя линия (Стокгольмский метрополитен)
 Красная линия (Стокгольмский метрополитен)

Ссылки 
 Описание Зеленой линии на сайте Tunnelbana.ru

Примечания 

 
Линии метрополитена, построенные в 1950 году